Cyril Houplain (19?-), illustrateur et graphiste français ;
 Jacques Houplain (1920-2020), graveur et peintre français ;
 Jules Houplain (1999-), acteur français :
 Myriane Houplain (1946-), femme politique française.